Ла́мпрехт () — чоловіче ім'я німецького походження, використовуване також як прізвище.

Відомі носії

Прізвище 
 Герхард Лампрехт (1897—1974) — німецький режисер, сценарист, драматург і історик кіно.
 Гюнтер Лампрехт (род. 1930) — німецький кіноактор.
 Карл Лампрехт (1856—1915) — німецький історик.

Див. також 
 Ламберт